Contra – locuzione della lingua latina
 Contra – album dei Vampire Weekend (2010)
 Cosmin Contra (1975) – calciatore e allenatore di calcio rumeno
 Contra Aquincum – fortino romano lungo il limes danubiano
 Contra – videogioco arcade della Konami (1987)
 Contras o Contra – gruppi armati controrivoluzionari nicaraguensi

Geografia 
 Italia
 Contra – frazione di Missaglia, comune nella provincia di Lecco (Lombardia)

 Svizzera
 Contra – frazione di Tenero-Contra, comune nel distretto di Locarno (Canton Ticino)
 Contra – antico nome italiano di Cunter, ex comune ora frazione di Surses, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)
 Tenero-Contra, già Contra – comune nel distretto di Locarno (Canton Ticino)